Het ATP-toernooi van Rotterdam 1987 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1987) werd van 16 tot en met 22 maart 1987 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1987 trok 66.982 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1987
Rotterdam